Le mot « vecteur » (du latin vector, dérivé du latin vehere, signifiant « transporter ») provient de l’indo-européen *VAG, ou *VAGH, qui désignait le chariot et qui a laissé quelques centaines de descendants dans les langues indo-européennes. En latin, vector désigne le conducteur d’un chariot. De manière générale, le terme « vecteur » est associée à l'idée de transport. 

 Un vecteur est un objet mathématique formalisant certains concepts physiques et appliqué en informatique comme structure de donnée de tableau ;
 Un vecteur est un acteur de la transmission de gènes ou d'organismes. Le terme est notamment utilisé dans le contexte de la transmission des maladies. Par exemple, certains moustiques sont des insectes vecteurs du paludisme. D'autres animaux peuvent être vecteurs de maladies tels les oiseaux dans le cas du virus de la grippe aviaire H5N1. En pathologie végétale, un vecteur est un organisme vivant qui transmet les agents pathogènes d'un plante infectée à d'autres plantes saines, assurant ainsi la propagation des maladies.
 La vectorisation consiste également à moduler et contrôler la distribution d'un principe actif vers une cible en l'associant à un vecteur.
 Un vecteur est, en politique, le support textuel par lequel une nouvelle disposition est insérée dans le droit positif.
 En biologie moléculaire et en particulier en génie génétique, un vecteur est un plasmide artificiel pouvant être utilisé pour l'étude de séquences ADN ou en clonage.
L'informatique utilise également le terme vecteur dans le sens qui lui est donné en biologie :
 un document peut servir de vecteur à la transmission d'un code malveillant (virus, etc) ;
 en programmation, un vecteur désigne un conteneur d'éléments ordonnés et accessibles par des indices. Leur taille est généralement mise à jour lors de l'ajout ou du retrait d'éléments ;
 en programmation système, le vecteur d'interruption configure les routines d'interruption.
 en stéganographie, le vecteur est un document transportant des informations cachées : un fichier d'image peut servir de vecteur à la transmission d'un message secret ;
 en technologie militaire, un vecteur nucléaire est un « aéronef, navire ou engin capable de transporter une charge nucléaire ou une autre arme ».

Notes et références